Il singolare del torneo di tennis Guam Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Matuszewski che ha battuto in finale Jamie Morgan che si è ritirato sul punteggio di 6-4.

Teste di serie

 Sandon Stolle (semifinali)
 Markus Zillner (secondo turno)
 Jamie Morgan (finale)
 Xavier Daufresne (primo turno)

 Andrew Sznajder (primo turno)
 Felix Barrientos (primo turno)
 Andrew Castle (primo turno)
 Chris Wilkinson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guam Challenger 1991